Abercrombie och Abercromby är stavningsvarianter av ett namn med flera användningsområden. Som Abercromby är det namn på en skotsk klan, som idag saknar klanhövding, men som hade sitt traditionella hövdingsäte i byn Abercrombie i den skotska kommunen Fife. Som efternamn har båda namnformerna använts,  i något fall till och med av samma personer. Som geografiskt namn förekommer Abercrombie främst i områden som koloniserats av engelsktalande.

Personer med efternamnet Abercrombie eller Abercromby
David Abercrombie (1909–1992), brittisk fonetiker
 Ian Abercrombie (1934–2012), brittisk skådespelare
 James Abercromby (1706–1781), brittisk militär
Joe Abercrombie (född 1974), brittisk fantasyförfattare
John Abercrombie (läkare) (1780–1844), skotsk läkare och filosof
John Abercrombie (musiker) (1944–2017), amerikansk jazzgitarrist
Lascelles Abercrombie (1881–1938), engelsk skald och estetiker
Neil Abercrombie (född 1938), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Hawaii
 Patrick Abercrombie (1879–1957), brittisk arkitekt
 Ralph Abercromby (1734–1801), brittisk general
 Ralph Abercromby (meteorolog) (1842–1897), skotsk meteorolog

Skotska efternamn